La palabra isométrico tiene distintas acepciones según el contexto:

 La función matemática isometría.
 La proyección isométrica que es un tipo de proyección ortogonal.
 El sistema cristalino isométrico, en cristalografía de minerales.
 En termodinámica, Proceso isocórico.